Салвадо́р  (, «спаситель»), переносное название Мессии на португальском, а также испанском и каталанском языках:

Бразилия 
 Салвадор — крупный город Бразилии, столица штата Баия.
 Салвадор — крупная городская агломерация в штате Баия Бразилии.
 Салвадор — микрорегион в штате Баия Бразилии.
 Салвадор — административно-статистический мезорегион в штате Баия Бразилии.

Португалия 
 Салвадор (Аркуш-де-Валдевеш) — район (фрегезия) в муниципалитете Аркуш-де-Валдевеш округа Виана-ду-Каштелу Португалии.
 Салвадор (Бежа) — район (фрегезия) в муниципалитете Бежа округа Бежа Португалии.
 Салвадор (Пенамакор) — район (фрегезия) в муниципалитете Пенамакор округа Каштелу-Бранку Португалии.
 Салвадор (Рибейра-де-Пена) — район (фрегезия) в муниципалитете Рибейра-де-Пена округа Вила-Реал Португалии.
 Салвадор (Серпа) — район (фрегезия) в муниципалитете Серпа округа Бежа Португалии.
 Салвадор (Торриш-Новаш) — район (фрегезия) в муниципалитете Торреш-Новаш округа Сантарен Португалии.

См. также 
 Сальвадор (значения) — произношение с мягким "л" на испанском и каталанском языках
 Сальваторе
 Сан-Салвадор (значения)